La denominación arteria mesentérica puede referirse a:

 Arteria mesenterica superior.
 Arteria mesentérica inferior.
 Arteria mesentérica sinuosa, es de menor importancia y recibe otros muchos nombre: arco de Riolano, arcada de Riolano, anastomosis de Haller, arteria mesomesentérica y arteria serpenteante.